Курчевцы  — топоним:

Беларусь 
 Курчевцы — деревня, Макаровецкий сельсовет, Берестовицкий район, Гродненская область
 Курчевцы — деревня, Мисевичский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область